Kappa¹ Ceti (κ¹ Cet / 96 Ceti / HD 20630 / HR 996) és un estel a la constel·lació de la Balena, Cetus, de magnitud aparent +4,83.
 Kappa² Ceti (κ² Cet / 97 Ceti / HD 20791 / HR 1007) és un estel a la constel·lació de la Balena, Cetus, de magnitud aparent +5,69.